A Hajduk szóra az alábbi lapok hivatkozhatnak:

 Hajduk Kula, szerb labdarúgócsapat
 Hajduk Split, horvát labdarúgócsapat